Алексей Шаповалов:
 Шаповалов, Алексей Валерьевич (род. 1977) — украинский футболист, нападающий.
 Шаповалов, Алексей Григорьевич (1909—1965) — инженер-кораблестроитель, лауреат Сталинской премии.